kravarica, zanimanje
Kravarica, toponim na više lokacija
Kravarica (pećina) i arheološko nalazište